{{DISPLAYTITLE:(202790) 2008 QR3}}

A (202790) 2008 QR3 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2008. augusztus 25-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (202501–203000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói